Лу́ций (Пу́блий) Анне́й (А́нний) Флор (; около 70 — около 140 гг.) — римский историк, автор «Эпитом Тита Ливия» в двух книгах — краткой истории Римской империи. Флору приписываются также короткая поэма об Адриане, письма и введение в диалог о том, был ли Вергилий оратором или поэтом.

По грамматику Вергилию, Флор родился в Африке и приехал в Рим в правление Домициана. Во время поэтического состязания на Капитолийских играх Флор, несмотря на поддержку публики, не получил приза, после чего стал странствующим софистом и посетил Сицилию, Крит, Киклады, Родос и Египет. Не найдя себе места в Риме, Флор поселился в испанском Тарраконе, где основал школу и обучал литературе. При Траяне Флор возвратился в Рим, где уже все были знакомы с его поэзией.

Когда римская экспансия временно привела к пату, Флор определил это время в «Эпитомах» как «inertia caesarum» — «бездействие цезарей». «Эпитомы» как удобный компендиум объёмной работы Ливия стали очень популярны в поздней античности и в Средневековье.

Переводы 
В 1704 году сочинение Юлия Флора было переведено с польского на русский под названием «О начатии и действованиях народу римскаго», но не опубликовано .

 Луция Аннея Флора четыре книги римской истории от времен царя Ромула до цесаря Августа. / Пер. Л. Прохорова. М., 1792. 155 стр.
 А. И. Немировский, М. Ф. Дашкова. Луций Анней Флор — историк древнего Рима. Воронеж, 1977. 168 стр. 3000 экз. (с переводом сочинения Флора под названием «Эпитомы римской истории обо всех войнах за семьсот лет»)
 переизд.: Малые римские историки. М.: Ладомир. 1996.

В серии «Loeb classical library» «Римская история» издана под № 231.

В серии «Collection Budé»: Florus. Oeuvres.
 Tome I: Tableau de l’Histoire du peuple romain, de Romulus à Auguste. Livre I. Texte établi et traduit par P. Jal. CLXXI, 260 p.
 Tome II: Livre II. Virgile orateur ou poète? Poèmes et Lettres (fragments). Texte établi et traduit par P. Jal. 156 p.

Примечания

Ссылки 
Биографические
 
 Publius Annius Florus — биография (англ.)

Труды
 Латинский текст
 Луций Анней Флор. Эпитомы римской истории обо всех войнах за семьсот лет — русский перевод А. И. Немировского, М. Ф. Дашковой на сайте «История Древнего Рима»
 Луций Анней Флор. О поражении в Тевтобургском Лесу.

Фл
Фл
Фл
Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Древнеримские писатели